Сорага-ди-Фасса (, ) — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 680 человек (2008 г.), плотность населения составляет 36 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 38030. Телефонный код — 0462.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики